Михаил Андреевич Ковалёв (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).

Биография 

Член Российской социал-демократической рабочей партии, примыкал к меньшевикам.

В 1917 году избран в Учредительное собрание России от фракции «меньшевиков» РСДРП. В 1917 году — член Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов в Тифлисе. До 1919 года был ревизором Грузинской железнодорожной материальной службы.

12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Грузии по списку Социал-демократической партии Грузии; был членом автомобильных и технических комиссий.

В 1921 году, после советизации Грузии, остался в стране. Дальнейшая судьба не известна.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 278.

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921) 

მიხეილ ანდრიას ძე კოვალიოვი 

Члены Учредительного собрания Грузии
Меньшевики